Valérie Rouzeau